Margaritaville (lied), een lied van Jimmy Buffett;
Margaritaville Records, een label van Jimmy Buffett;
Margaritaville (restaurants), een keten van restaurants en winkels onder leiding van Jimmy Buffett;
Margaritaville Casino and Resort, een toekomstige uitgaansgelegenheid in Biloxi, Mississippi;
Radio Margaritaville, een radiozender die via satelliet en internet uitzendt;
Margaritaville (South Park), een episode van de animatieserie South Park.